Auterive kan syfta på:

 Auterive, Haute-Garonne, fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Auterive, Gers, fransk kommun i departementet Gers
 Auterive, Tarn-et-Garonne, fransk kommun i departementet Tarn-et-Garonne

Se även 

 Auterrive, fransk kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques